Ilian Soyanov (Kyustendil, 20 de janeiro de 1977) é um ex-futebolista profissional búlgaro que atuava como zagueiro.

Carreira 
Ilian Soyanov integrou a Seleção Búlgara de Futebol na Eurocopa de 2004.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Futebolistas do PFK CSKA Sofia
Futebolistas do PFK Levski Sofia
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004
Kyustendil